Bosznia-Hercegovina
Busnovi, falu Prijedor községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Busnovi, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében